Лихен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Уккермарк.  Занимает площадь 110,51 км². Официальный код — 12 0 73 384.

Город подразделяется на 4 городских района.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга